Die Banka Koper Slovenia Open 2007 waren die dritte Ausgabe des Tennishartplatzturniers für Frauen. Als Turnier der Kategorie-Tier-IV war es Teil der WTA Tour 2007. Es fand zusammen mit den Gastein Ladies vom 17. bis 23. September 2007 in Portorož statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Piran